Orle (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Zagreb
 Orle (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Škofljica

Polen
 Orle (powiat Grudziądzki), een plaats in het Poolse district Grudziądzki, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Orle (powiat Nakielski), een plaats in het Poolse district Nakielski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Orle (powiat Kościerski), een plaats in het Poolse district Kościerski, woiwodschap Pommeren
 Orle (powiat Radziejowski), een plaats in het Poolse district Radziejowski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Orle (powiat Wejherowo), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren
 Orle (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Łobeski, woiwodschap West-Pommeren